Emílie může znamenat:

 Emílie — ženské rodné jméno (včetně variant Emilie, Emília, Emilia, Emilíe, Emilía, Émilie a Amilia)

 Emilie (region) — historické území v Itálii

 Emilia (Polsko) — vesnice v Polsku
 Emilia (rod) — rod v čeledi hvězdnicovitých rostlin